Goličič est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Boštjan Goličič (né en 1989), joueur de hockey sur glace slovène ;
 Jurij Goličič (né en 1981), joueur de hockey sur glace slovène.

Notes et références